Натуральне число 378
 378 рік до нашої ери
 378 рік нашої ери